Джозеф Юст Скалігер, Жозе́ф Жюст Скаліге́р (фр. Joseph Juste Scaliger, лат. Josephus Justus Scaliger; 5 серпня 1540 — 21 січня 1609) — французький гуманіст-філолог, історик.
 Скалігери (Scaligeri, della Scala) — італійський рід.